Dragonslayer ou Dragon Slayer (en anglais, tueur de dragons) peut se référer à :

 Dragonslayer, un film d'heroic fantasy américain sorti en salles en 1981, connu en français sous le titre Le Dragon du lac de feu.
 Dragonslayer, un film documentaire américain sorti en salles en 2011.
 Dragon Slayer: The Legend of Heroes, un jeu vidéo de rôle, sorti en 1989.
 Dragon Slayer: The Legend of Heroes II, un jeu vidéo de rôle sorti en 1992, donnant suite au jeu précédent.
 Dragon Slayer, l'épée démesurée maniée par Guts dans Berserk.